Râul Izvoarele se poate referi la:

 Izvoarele - afluent al râul Podriga
 Izvoarele - afluent al râului Olănești